Maitosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Maitosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,62, long 26,55), 
 Maitosaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Maitosaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen), 
 Maitosaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,39, long 27,64), 
 Maitosaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,53, long 28,02), 
 Maitosaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala), 
 Maitosaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Maitosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Maitosaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Maitosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,51, long 27,47), 

Robotskapade Finlandförgreningar